Payment in Full – cortometraggio del 1915 diretto da Giles Warren
Payment in Full – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns Walter Stull